She-Ra – księżniczka mocy (ang. She-Ra: Princess of Power, 1985-1987) – amerykański serial animowany wyprodukowany przez Filmation. Jest to spin-off powstały na bazie serialu He-Man i władcy wszechświata z 1983 roku. Serial emitowany był w Polsce na antenie TVN w Bajkowym kinie.

Serial powstał na podstawie zabawek wyprodukowanych przez firmę Mattel.

Fabuła 
Adora, księżniczka Etherii otrzymuje czarodziejski miecz, zamieniając się w She-Ra – najpotężniejszą kobietę we wszechświecie. Wraz ze swymi przyjaciółmi walczy ze siłami zła – Hordaka, który nie ustaje w próbach podbicia Etherii.

Bohaterowie 
 She-Ra – obdarzona nadprzyrodzonymi mocami kobieta. Jest bliźniaczą siostrą He-Mana oraz obrończynią Etherii.
W wielu przypadkach mówi się, że posiada młodszą siostrę Camill.

Przyjaciele 
 Księżniczka Adora – księżniczka Etherii. Posiada moc, dzięki której pozwala jej stać się She-Rą.
 Bow – najmłodszy łucznik. Często śpiewa dla Adory serenadę grając na harfie.
 Frosta – lodowa cesarzowa z mocą zamrażania. Żyje w zamku Chill w lodowych wzgórzach Etherii.
 Castaspella – królowa Mystacoru. Posiada ona magiczne umiejętności od czarodzieja Norwyna, który używa białej magii.
 Zaginiona Siostra Camill--
 Królowa Angella – królowa Jaskrawego Księżyca. Posiada ona anielskie skrzydła oraz sporą ilość mistycznej mocy. Jej córką jest Glimmer, księżniczka Jaskrawego Księżyca.
 Glimmer – córka królowej Angelli.
 Kowl (w wersji dubbingowej Sowik) – to stworek, który jest hybrydą misia koala i sowy.
 Double Trouble – podwójny agent.
 Peekablue – kobieta, posiadająca pawie pióra.
 Flutterina – kobieta-motyl.
 Mermista – syrenka. Jest księżniczką morskiej saliny w podwodnym mieście Etheria. Jej ojcem jest król Mercier.
 Perfuma – blondynka z mocami kwiatów.
 Sweet Bee
 Netossa
 Spinnerella
 Loo-Kee
 Madame Razz
 Light Hope
 Sea Hawk
 Generał Sunder
 Król Micah
 Granita
 Sorrowful – tchórzliwy rebeliański smok.
 Spirit – koń Adory. Pod wpływem mocy zamienia się w Swift Wind.

Wrogowie 
 Hordak
 Catra
 Shadow Weaver 
 Scorpia
 Imp
 Octavia
 Horde Prime
 Mantenna
 Grizzlor
 Leech

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1985

es:She-Ra
fr:She-Ra la Princesse du pouvoir
nl:She-Ra
tl:She-Ra
zh:非凡的公主-希瑞